Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 98 dans le monde.

 Route fédérale 98 en Allemagne
 Alaska Route 98 aux États-Unis
 U.S. Route 98 aux États-Unis
 Route principale 98 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 98 en Islande
 Route européenne 98 en Turquie
  dans certains pays